Драган Младеновић може бити:

 Драган Младеновић (рукометаш), југословенски рукометаш
 Драган Младеновић (фудбалер), српски фудбалер